Haskell (programski jezik)

Naselja u SAD-u:

 Haskell, Arkansas
 Haskell, New Jersey
 Haskell, Oklahoma
 Haskell, Teksas

Okruzi u SAD-u:

 Okrug Haskell, Kansas 
 Okrug Haskell, Oklahoma 
 Okrug Haskell, Teksas